Lodeizen ist der Nachname folgender Personen:
 Hans Lodeizen (1924–1950), niederländischer Dichter
 Rifka Lodeizen (* 1972), niederländische Schauspielerin